Dieser Artikel behandelt die bulgarische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1966.

Qualifikation 

Bulgarien musste in einer Dreiergruppe gegen Belgien und Israel antreten.

 Bulgarien – Israel  4:0 (2:0) 9. Mai 1965 in Sofia
Die Bulgaren dominierten das Spiel über 90 Minuten. Nikola Kotow (2 Tore), Stojan Kitow und Georgi Asparuchow sorgten für den zu keiner Zeit gefährdeten Sieg.

 Bulgarien – Belgien 3:0 (2:0)  26. September 1965 in Sofia
In ihrem zweiten Spiel trafen die beiden Gruppenfavoriten aufeinander; durch Kotow (2) und Asparuchow gelang den Bulgaren ein weiterer Sieg.

 Belgien – Bulgarien 5:0 (1:0) 27. Oktober 1965 in Brüssel
Nach der 0:5-Niederlage schien jedoch Belgien sicherer Qualifikant zu sein. Für die Belgier trafen van Himst und Thio (je 2 Tore) sowie Stockman.

 Israel – Bulgarien  1:2 (0:1) 21. November 1965 in Tel Aviv
Da Belgien an gleicher Stelle mit 5:0 gewann, musste Bulgarien ebenfalls siegen, um ein Entscheidungsspiel zu erzwingen. Durch Tore von Kolew und Asparuchow gewannen die Bulgaren das Spiel.

Entscheidungsspiel am 29. Dezember 1965 in Florenz:
 Bulgarien – Belgien   2:1 (2:0)
Durch zwei Tore von Asparuchow konnte sich Bulgarien für die WM qualifizieren.

Aufgebot

Spiele der bulgarischen Mannschaft 
Die Bulgaren galten in Gruppe C mit Brasilien, Ungarn und Portugal als Außenseiter. Durch drei Niederlagen, wurden sie Gruppenletzter. Georgi Asparuchow erzielte gegen Ungarn den einzigen Treffer Bulgariens.

1966
Bulgarien